Mount Richardson kan avse:

 Mount Richardson, Antarktis – berg i Västantarktis
 Mount Richardson, Alberta – berg i Kanada